Rescheticha (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Rescheticha (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod
 Rescheticha (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Rescheticha (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Rescheticha (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Rescheticha (Twer), Dorf in der Oblast Twer

Rescheticha steht weiterhin für:
 Rescheticha (Fluss), Fluss im System der Wolga in Russland